KAC Betekom is een Belgische voetbalclub uit Betekom. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 3634 en heeft rood en blauw als kleuren. De club speelde in haar bestaan enkele jaren in de nationale reeksen.

Geschiedenis
Rond 1927 werd Athletiek Club Betekom opgericht. Men speelde in een amateurbond tot men zich in 1942 officieel aansloot bij de Belgische Voetbalbond, waar men stamnummer 3634 kreeg toegekend. AC Betekom ging er in de provinciale reeksen spelen.

De club klom op in de provinciale reeksen en in 1954 bereikte men de nationale reeksen. AC Betekom kende daar echter weinig succes. Het beëindigde er in Vierde Klasse zijn eerste seizoen afgetekend als allerlaatste van zijn reeks, waar het slechts 8 punten haalde in 30 wedstrijden en 126 tegendoelpunten incasseerde. Na een seizoen zakte men zo weer naar de provinciale reeksen.

KAC Betekom bleef de volgende jaren in de provinciale reeksen spelen. In 1979 bereikte KAC Betekom nog eens de nationale reeksen, na een kwarteeuw provinciaal voetbal. Ditmaal wist men zich wel te handhaven in Vierde Klasse en Betekomn eindigde er als vijfde in zijn reeks. Het tweede seizoen eindigde men echter bij de laatsten en zo zakte men in 1981 weer naar Eerste Provinciale.

Na twee jaar in Eerste Provinciale kon KAC Betekom in 1983 nog eens naar Vierde Klasse promoveren. Net als na de vorige promotie kon men zich in het eerste seizoen handhaven met een vijfde plaats. Het tweede seizoen verliep opnieuw moeilijker, maar men kon nog net de degradatieplaatsen ontlopen. In zijn derde seizoen strandde KAC Betekom echter op de laatste plaats en zo degradeerde men in 1986 weer naar Eerste Provinciale.

KAC Betekom kon de volgende jaren niet meer terugkeren in de nationale reeksen en zakte zelfs verder weg tot in Derde Provinciale. In 1992 ging de lokale Blauwe Duivels Betekom op in KAC Betekom en men verhuisde naar terreinen aan de Grote Baan. Dankzij een kampioenstitel keerde men terug in Tweede Provinciale en een dankzij een titel in 1996 keerde men ook terug in Eerste Provinciale. In 2002 volgde weer een degradatie naar Tweede Provinciale.

Vanaf 2006 bracht KAC Betekom ook een B-elftal in competitie in de laagste provinciale reeksen. Het A-elftal speelde enkele seizoenen na elkaar de eindronde, maar zonder succes, tot men in 2012 de titel behaalde in Tweede Provinciale en zo terug promoveerde naar Eerste Provinciale. In 2014 behaalde men ook daar de eindronde.
In het seizoen 2014-2015 speelde de club kampioen in Eerste Provinciale Brabant en steeg zo naar Vierde klasse.

Resultaten

Bekende spelers 
  Koen Casteels (jeugd)
  Wim Van Diest

Externe links 
 Officiële website

Betekom
Sport in Begijnendijk
Sportvereniging in Vlaams-Brabant